Brownfield (Maine)
Brownfield (Texas)